Brandts ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Brandts (* 1962), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Ernie Brandts (* 1956), niederländischer Fußballspieler und -trainer
 Franz Brandts (1834–1914), deutscher Industrieller
 Jan Brandts Buys (1868–1933), niederländischer Komponist
 Kim-Sarah Brandts (* 1983), deutsche Schauspielerin
 Ricarda Brandts (* 1955), deutsche Juristin und Richterin am Bundessozialgericht
 Rudolf Brandts (1913–2003), deutscher Archivar

Siehe auch:
 Brands, Branz